Comitatul York, conform originalului din limba engleză, York County, se poate referi la două comitate din Canada și/sau la șase din Statele Unite ale Americii.

Canada 

 Comitatul York, provincia  -- (Categorie și format)
 Comitatul York, provincia  -- (Categorie și format)

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul York, statul  (Formate ME -- Categorie și format)
 Comitatul York, statul  (Formate NE -- Categorie și format)
 Comitatul York, statul  (Formate PA -- Categorie și format)
 Comitatul York, statul   (Formate SC -- Categorie și format)
 Comitatul York, statul  (Formate VA -- Categorie și format)

respectiv

 Comitatul Comitatul York, statul , fost comitat din partea sa nordică (care a devenit la 5 martie 1820 cel de-al 23-lea stat al Uniunii, statul )

Vezi și 

 Districtul York
 York (dezambiguizare)
 Comitatul New York, statul  -- (Categorie și format)
 New York (dezambiguizare)
 York (nume)
 York (nume de familie)

Referințe, note

Vezi și 

 Districtul York
 York (dezambiguizare)
 York (nume)
 York (nume de familie)

Legături interne 

 Comitatul York, Maine - Imagini
 Comitatul York, Nebraska - Imagini
 Comitatul York, Pennsylvania - Imagini
 Comitatul York, Carolina de Sud - Imagini
 Comitatul York, Virginia - Imagini

Dezambiguizare
Nume proprii